2014 FY71 est un objet transneptunien de magnitude absolue 5,4.

Son diamètre est estimé à  ce qui le qualifie comme un candidat au statut de planète naine.

Références 

Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2010
Planète naine potentielle
Objet en résonance 4:7 avec Neptune
Objet céleste découvert à l'observatoire du Cerro Tololo